Lysianassa – w mitologii greckiej królewna, córka Epafosa i Memfis, a następnie małonka Buzirisa.

Lysianassa należy do rodu Io. Rzeczona Io była córką bożka rzecznego Inachosa, w której zakochał się bóg Zeus i z którą spłodził syna Epafosa. Ten ostatni został królem Egiptu i poślubił Memfis, córkę Nejlosa (Nilu), a po śmierci czczony był jako wcielenie byka Apisa, rzeczywiście odbierającego kult w Memfis. Epafos i Memfis mieli 3 córki:  oprócz Lysianassy jeszcze Tebe i Libię.

Pierre Grimal wymienia ją wraz z jej siostrami, podobnie Schmidt. Zamarovský podaje ją jako jedyną córkę Epafosa, milcząc o jej siostrach, Robert Graves zaś wymienia tylko Libię. Jan Parandowski przy okazji opisywania rodu Io nie wymienia tej postaci ai  jej sióstr.

Lysianassa wyszła za mąż za Buzirisa, syna Posejdona, pozbawionego władzy przez Heraklesa.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Królowe w mitologii greckiej
Królewny w mitologii greckiej